Název Vysočany má více sídel:
 Vysočany – část Prahy
 Vysočany (tvrz) – zaniklá tvrz
 Vysočany (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Vysočany (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Vysočany (Nový Bydžov) – část obce Nový Bydžov v okrese Hradec Králové
 Vysočany (Hrušovany) – část obce Hrušovany v okrese Chomutov
 Vysočany (Manětín) – část města Manětín v okrese Plzeň-sever
 Vysočany (Bor) – část města Bor v okrese Tachov
 Žďár nad Sázavou 5-Vysočany
 Vysočany (Havlíčkův Brod) – místní část Havlíčkova Brodu

Externí odkazy